Okręty US Navy o nazwie USS "Ticonderoga", upamiętniającej zdobycie fortu Ticonderoga 10 maja 1775 przez Ethana Allena, Benedicta Arnolda i Green Mountain Boys.
 Pierwszy "Ticonderoga' był 17 działowym szkunerem znanym z uczestnictwa w bitwie na jeziorze Champlain 11 września 1814. Służył w latach 1814-1825.
 Drugi "Ticonderoga" był parowym slupem wojennym, który służył podczas wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1863-1881.  
 Były niemiecki transportowiec został przerobiony na "Ticonderoga", który służył w Naval Overseas Transportation Service podczas I wojny światowej w latach 1917-1918.
 Czwarty "Ticonderoga" (CV/CVA/CVS-14) był lotniskowcem typu Essex o przedłużonym kadłubie. The Big T służył w latach 1944-1973, zdobywając 17 odznaczeń Battle Star za służbę podczas II wojny światowej i wojny wietnamskiej. Był często uznawany jako lotniskowiec osobnego typu (wraz z innymi lotniskowcami o przedłużonym kadłubie typu Essex).
 Piąty "Ticonderoga" (DDG/CG-47) był krążownikiem rakietowym. Ten Tico był okrętem głównym krążowników swojego typu. Został wycofany ze służby 30 września 2004.

Zobacz też 
 Krążowniki rakietowe typu Ticonderoga

Ticonderoga